Durante a História de Portugal foram realizadas muitas cortes em Santarém:

 Cortes de Santarém de 1273
 Cortes de Santarém de 1331
 Cortes de Santarém de 1334
 Cortes de Santarém de 1340
 Cortes de Santarém de 1373
 Cortes de Santarém de 1383
 Cortes de Santarém de 1396
 Cortes de Santarém de 1402
 Cortes de Santarém de 1406
 Cortes de Santarém de 1418
 Cortes de Santarém de 1430
 Cortes de Santarém de 1434
 Cortes de Santarém de 1451
 Cortes de Santarém de 1468
 Cortes de Santarém de 1477
 Cortes de Santarém de 1483

Ver também 
 Lista de Cortes em Portugal

Santarém
Desambiguação